

Toponyme 
 Montceaux-Ragny, commune de Saône-et-Loire
 Ragny, hameau de Savigny-en-Terre-Plaine, commune de l'Yonne
 château de Ragny, situé dans le hameau de Ragny

Patronyme 
 Seigneurs puis marquis de Ragny
 François de la Magdelaine-Ragny
 Léonor de la Magdelaine-Ragny

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France